Située à Singapour, la villa Haw Par (chinois 虎豹別墅) représente bien le folklore architectural chinois. Elle fut construite en 1937 sous l’entrepreneur Aw Boon Haw à l'intention de son frère Boon Par. Elle est décrite comme, à la fois, fascinante, enchanteresse, bizarre et amusante, ne ressemblant à aucun autre lieu au monde. Son jardin est même surnommé le "Disneyland confucéen". Vingt-cinq groupes de statues et de figurines originales représentent des personnages de la mythologie chinoise comme le Bouddha ou encore les Fu Lu Shou (divinités taoïstes). Les frères Haw et Par s'étaient enrichis par la vente du Baume du tigre, une crème médicinale apaisante.

Elle est aujourd'hui transformée en parc à thème.

Liens externes 

Le site visitsingapore.com 

Maison en Chine
Culture singapourienne
Tourisme à Singapour
Parc à thème
Édifice construit en 1937